Parthenopolis ist der Name folgender Orte:

 Parthenopolis (Bithynien), antike Stadt in Bithynien
 Parthenopolis (Chalkidike), antike Stadt in Chalkidike in Zentralmakedonien
 Parthenopolis (Niedermösien), antike Stadt in Niedermösien
 Parthenopolis (Magdeburg), mittelalterlicher Name von Magdeburg